

Persone 
 Aleksandar Gojković – calciatore serbo 
 Duško Gojković – trombettista, compositore e arrangiatore serbo 
 Jovan Gojković – calciatore jugoslavo 
 Maja Gojković – politico serbo
 Renato Gojković – calciatore bosniaco
 Vladimir Gojković –  pallanuotista montenegrina e precedentemente jugoslava